Comico inamorato – jedna z postaci (masek „poważnych”) commedia dell’arte.

Jest to młody kochanek, który jest nieszkodliwym galantem swoich czasów. Ubrany jest w strój współczesny i jest przedstawicielem, raczej bezbarwnym, młodzieńców rzymskiej komedii.

Commedia dell’arte